Пётр Александрович Васильев:
 Васильев, Пётр Александрович (1885—?) — ротмистр 10-го уланского Одесского полка, герой Первой мировой войны. 
 Васильев, Пётр Александрович (1894—1981) — советский учёный-экономист.
 Васильев, Пётр Александрович (род. 1967) — прозаик, поэт, журналист, краевед.